Абрахам Спейер (; 19 ноября 1873, Амстердам — 5 сентября 1956, там же) — нидерландский шахматист.

Родился в Амстердаме в еврейской семье. Предки его родителей, Эмануэля Баренда Спейера (1851—1923) и Блёме Стоквис (1851—1889), поселились в Голландии не позднее начала XIX века.

Чемпион Нидерландов 1909 г. (1—2 с А. Олландом).

В составе сборной Нидерландов участник международных матчей.

Участник ряда крупных международных турниров.

Победитель турниров в Мюнхене (1900 г.), Ричмонде (1912 г.), Эдинбурге (1920 г.).

Сыграл показательные матчи с чемпионом мира Эм. Ласкером (1908 г.) и будущим чемпионом мира М. Эйве (1921 и 1923 гг.).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов